Ivo Pauwels (acteur) (1938), een Belgisch acteur
Ivo Pauwels (auteur) (1950), een Belgisch schrijver